Ella Mastrantonio – calciatrice australiana
 Mary Elizabeth Mastrantonio – attrice e cantante statunitense
 Paolo Mastrantonio – ex calciatore italiano